Travanca ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Travanca (Amarante), Gemeinde im Concelho de Amarante
 Travanca (Cinfães), Gemeinde im Concelho de Cinfães
 Travanca (Mogadouro), Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Travanca (Oliveira de Azeméis), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Oliveira de Azeméis
 Travanca (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Travanca (Vinhais), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vinhais

 Travanca de Lagos
 Travanca de Tavares
 Travanca do Mondego